Тронд Ню́марк (; ) — норвежский легкоатлет, специализирующийся на ходьбе, чемпион мира (2009). Он родился в Бергене и представляет клуб TIF Viking.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1976 году
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Википедия:Биографии современников